U.S. National Championships 1881 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1881 roku w dniach 31 sierpnia – 3 września, na kortach Newport Casino w Newport.

Była to premierowa edycja rozgrywek.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 

1881 w Ameryce Północnej
1881 w tenisie ziemnym
US Open według lat